Самчинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Самчинцы — село в Немировском районе Винницкой области.
 Самчинцы — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.